Аскольдов:

 Аскольдов, Александр Яковлевич (1932—2018) — советский и российский кинорежиссёр и писатель.
 С. Аскольдов (псевдоним Сергея Алексеевича Алексеева; 1871—1945) — русский писатель, религиозный философ и педагог.
 Аскольдов, Яков Лазаревич (1893—1937) — дважды Краснознамёнец, отец А. Я. Аскольдова.